Laguna Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Laguna Beach (Californië)
 Laguna Beach (Florida)
 Laguna Beach: The Real Orange County, een realityserie